Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa, y uno de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón han recibido el nombre :

 El Asagiri, de la Clase Harusame, activo desde 1903, reclasificado como dragaminas en 1922.
 El Asagiri, de la Clase Fubuki, activo desde 1930 y hundido en 1942.
 El Asagiri (DD-151), líder de la Clase Asagiri, activo desde 1988 hasta 2005 y reactivado en 2012.